Le service écoles-médias (SEM) du département de l'instruction publique du canton de Genève (Suisse) est chargé de mettre à disposition des écoles les ressources et l'expertise nécessaires à l'usage et l'intégration pédagogique des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication (MITIC).

Le DIP de Genève s'oriente depuis 2004 vers une utilisation des logiciels libres. En 2008, le DIP déclare que « les logiciels dits libres ont atteint aujourd’hui un niveau de maturité technique qui en fait une alternative fiable, stable, adaptable et pérenne aux logiciels dits propriétaires ». C'est ainsi qu'il confie, dans sa directive de 2008, la responsabilité au Service Écoles-Médias d'opérer la transition vers les logiciels libres+. L'objectif du plan de déploiement du SEM, qui a débuté en 2009, est d'équiper les écoles d'ordinateurs fonctionnant exclusivement sous GNU/Linux.

Ainsi, depuis 2014, la totalité des PC de l'enseignement primaires utilisent le système d'exploitation libre Ubuntu. La transition se poursuit au degré secondaire.

Références

Liens externes
Site du SEM
Prestations du SEM

Enseignement dans le canton de Genève